Saracevic ist der Familienname folgender Personen:

 Aldin Saracevic, österreichischer Basketballfunktionär
 Muhammed-Cham Saracevic (* 2000), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Saračević